Magnus Wieslander kan avse någon av följande personer:

Magnus Wieslander (präst) (1727–1820), svensk kyrkoherde och prost
Magnus Wieslander (läkare) (1779–1850), svensk överfältläkare
Magnus Wislander (född 1964), svensk handbollsspelare och -tränare